L'Open de Suède de squash 2004 est l'édition 2004 de l'Open de Suède de squash qui se déroule à Linköping du 5 au . 

Le tournoi comprend 16 joueurs dont 8 têtes de série et une wild card Daniel Forslund.

Karim Darwish remporte le titre en s'imposant face à Nick Matthew.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Suède de squash

Liens externes 

Open de Suède de squash
Sport en Suède en 2004
Sport en février 2004
Squash en 2004